Давидсон (Давідсон) — прізвище. Відомі носії:
 Давідсон Борис Михайлович (1919—1989) — радянський, український архітектор, доктор архітектури, професор.
 Давидсон Самуїл Абрамович (1897—1987) — радянський, український кінооператор. Автор ряду технічних винаходів.

Див. також 
 Девідсон
Патронімічні прізвища